Heinsdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Ernst Heinsdorff (1887–1948), deutscher Künstler
 Markus Heinsdorff (* 1954), deutscher Künstler
 Reinhart Heinsdorff (1923–2002), deutscher Grafiker und Medailleur

Siehe auch:
 Hainsdorf
 Heinsdorf